Таганро́зький прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Таганрог.

 Таганрозький провулок — провулок у місті Дніпро.
 Таганрозький провулок — провулок у місті Київ.
 Таганрозький провулок — провулок у місті Макіївка Донецької області.
 Таганрозький провулок — провулок у місті Маріуполь Донецької області.

Провулки